TTL har flere betydninger:
 Time to live (IP) – et felt i ip-pakker som angiver hvor mange routerhop pakken endnu kan sendes.
 Time to live (DNS) – et felt i DNS-poster, som angiver den maksimale cache-tid i sekunder for en post på DNS-servere.
 Transistor-transistor logic – en klasse af digitale integrerede kredsløb.
 Through-the-lens – en fotografisk kamerateknik, hvor lysmåling foregår gennem linsen.